Stefanowski oder Stefanovski ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Stefanovski (1952–2018), jugoslawischer bzw. mazedonischer Dramatiker
 Igor Stefanovski (* 1982), mazedonischer Bergrennfahrer im Automobilsport
 Michael Stefanowski (1942–2020), deutscher Kulturjournalist
 Pjotr Michailowitsch Stefanowski (1903–1976), sowjetischer Testpilot, Generalmajor der Flieger und Held der Sowjetunion
 Vlatko Stefanovski (* 1957), mazedonischer Musiker